Erfgoedvereniging Heemschut
 Herita
 Historische Vereniging (Heemkundige Kring)
 Materieel (cultureel) erfgoed
 Immaterieel (cultureel) erfgoed